Pugh ist der Familienname folgender Personen:

 Anette Kugelmüller-Pugh (* 1971), deutsche Juristin und Richterin am Bundesfinanzhof
 Arthur Pugh (1870–1955), britischer Gewerkschafter
 Charles C. Pugh (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker
 Clifton Pugh (1924–1981), australischer Maler
 Danny Pugh (* 1982), englischer Fußballspieler
 Derek Pugh (1926–2008), britischer Leichtathlet
 Derek S. Pugh (1930–2015), britischer Psychologe und Organisationsforscher; Begründer der Aston-Gruppe
 Duncan Pugh (1974–2023), australischer Bobfahrer
 Florence Pugh (* 1996), britische Schauspielerin
 George E. Pugh (1822–1876), US-amerikanischer Politiker
 James E. Pugh (* 1950), US-amerikanischer Jazzmusiker
 James L. Pugh (1820–1907), US-amerikanischer Politiker
Jessica Pugh (* 1997), englische Badmintonspielerin
 Jethro Pugh (1944–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jim Pugh (* 1964), US-amerikanischer Tennisspieler

 Justin Pugh (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Lance Pugh (1919–1999), kanadischer Radrennfahrer
 Lawrence Pugh († 2015), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Lewis Pugh (* 1969), britischer Extremsportler
 Madelyn Pugh (1921–2011), US-amerikanische Drehbuchautorin und Fernsehproduzentin
 Mallory Pugh (* 1998), US-amerikanische Fußballspielerin
 Martin Pugh (* 1947), britischer Historiker
 Robert Pugh (* 1950), britischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Samuel Johnson Pugh (1850–1922), US-amerikanischer Politiker
 Sidney Pugh (1919–1944), englischer Fußballspieler
 Steve Pugh, britischer Comiczeichner
 Tom Pugh (1937–2016), englischer Cricketspieler
 Vernon Pugh (1945–2003), walisischer Rugbyspieler, Sportmanager und Anwalt

Sonstiges:
 Pugh Shoal, Untiefengebiet vor Südgeorgien, Südatlantik
 Pugh & Bofinger, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Puch